Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2016 – ósme mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Nairobi w dniach 23–24 września 2016 roku.

Informacje ogólne 
Do rozegranych na Kasarani Stadium w Nairobi zawodów przystąpiło dwanaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu ich zwycięzcy awansowali do półfinałów, drużyny z drugich miejsc zagrały o Plate, a pozostałe zmierzyły się w walce o Bowl.

W turnieju triumfowała po raz pierwszy Uganda w trakcie zawodów pokonując rozstawione na dwóch czołowych pozycjach Kenię i Zimbabwe. Nowo kreowany mistrz Afryki uzyskał także awans do Dubai Sevens 2016 i South Africa Sevens 2016 rozegranych w ramach sezonu 2016/2017 World Rugby Sevens Series, zaś obydwaj finaliści otrzymali prawo udziału w turnieju kwalifikacyjnym do kolejnego sezonu światowego cyklu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

2016
2016 w rugby union
2016 w Afryce
Sport w Nairobi
Rugby union w Kenii
Kenia w XXI wieku